Pimpinella dioica-rossica är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch.. Pimpinella dioica-rossica ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
dioica-rossica